Ляшук — українське прізвище. Етнонімічне прізвище — утворене від української традиційної назви поляків — «лях». Свідчить про походження особи чи її предків.

Носії 

 Ляшук Данііл Олександрович (* 1995) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ляшук Максим Володимирович (1989—2014) — лейтенант МВС України, учасник російсько-української війни.
 Ляшук Олександр Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ляшук Тарас Іванович (1986—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища